В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Барбара Поттер і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Лесті Аллен і Енн Вайт 6-1, 6-7, 6-2.

Сіяні пари 

 Джоанн Расселл /  Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (1-ше коло)

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (чемпіонки)
 Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington